Klosterburg steht für:

 Klosterburg Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Klosterburg Peterstirn in Schweinfurt, siehe Benediktinerkloster Schweinfurt
 Klosterburg in Arnoldstein, Österreich, siehe Arnoldstein #Klosterburg
 Klosterburg in Festenburg, Österreich, siehe Schloss Festenburg #Klosterburg

Siehe auch:
 Burgkloster (Lübeck)
 Mont-Saint-Michel (Abtei) im Département Manche, Frankreich
 Dzong, buddhistische Klosterburganlage
 Klosterberg